Bayou Records est une compagnie de disques indépendante américaine, active en 1953.

Histoire 

Bayou Records est créé à Los Angeles en 1953 par Franklin Kort, un producteur de musique qui avait auparavant travaillé pour Recorded in Hollywood Records. Le label qui est dédié au rhythm and blues ne survit pas au-delà de 1953. Il est racheté par Lew Chudd, le patron d'Imperial Records.

Artistes 
Malgré sa courte existence, le label produit des artistes emblématiques du rhythm and blues :
 Joe Houston 
 Joe Turner
 L. C. Williams
 Clarence Samuels
 Mercy Dee
 Dave Bartholomew
 Big Jay McNeely
 Jesse Allen

Notes et références

Liens externes 
  Petite histoire de Bayou Records

Label discographique indépendant ayant son siège aux États-Unis
Label de rhythm and blues